Toni ima više značenja:
 Toni (Sijena)
 Toni (Torino)